Râul Muncelul se poate referi la:

 Muncelul - afluent al Jiețului
 Muncelul - afluent al Anieșului